Morcone ima više značenja:
 Morcone, Benevento
 Morcone, Firenze
 Morcone, Livorno